Марсель Марсо — французький мім.
 Софі Марсо — французька акторка.

Французькі прізвища